Orchestra (theater), ruimte voor het toneel van het theater
 Orchestra (album), een muziekalbum
 Orchestra (The Servant), een single uit 2004
 MSC Orchestra (schip, 2007), een cruiseschip